Capalbiesi – abitanti di Capalbio Scalo
Capalbiesi – abitanti di Capalbio